Vaskorona-rend néven ismert kitüntetések, rendek

 Lombardia vaskoronája: valamennyi itt felsorolt Vaskorona-rend eredeti alap-szímbóluma, hivatkozási alapja.

 Vaskorona-rend (Itáliai Királyság) (Ordine della Corona di Ferro): I. Napóleon francia császár, Itália királyának minőségében alapította 1805-ben. 1814-ig adták, 1815 után Ausztria császára osztrák rendjelként újraalapította, 
 Osztrák Császári Vaskorona-rend (Orden der Eisernen Krone): Ausztria császára által 1815-ben alapított és 1918-ig fennálló osztrák kitüntetés,
 Olaszország Korona-rendje (Ordine della Corona d’Italia): Olaszország királya által 1868-ban alapított, és (bizonyos megkötöttségekkel) a Köztársaság kikiáltása után is kiadott, 1983-ig fennálló olasz kitüntetés.